Robillard ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Robillard-Millette (* 1999), kanadische Tennisspielerin
 Duke Robillard (* 1948), US-amerikanischer Bluessänger und -gitarrist
 Hyacinthe Robillard d’Avrigny (1675–1719), französischer Historiker
 Mélanie Robillard (* 1982), deutsche Curlerin

Sonstiges:
 Robillard, ein Dorf im Norden Haitis, südwestlich von Cap-Haïtien
 Robillard-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Robilliard (Begriffsklärung)